Clássico
Ou ainda:
 Clássica (álbum)
 Clássicas (ciclismo)
 Clássicas - Zezé Gonzaga e Jane Duboc

Desambiguação